Bendjelloul ist der Familienname folgender Personen:
 Malik Bendjelloul (1977–2014), schwedischer Dokumentarfilmer
 Mohamed Salah Bendjelloul (1893–1985), algerischer Politiker